Побережное — название населённых пунктов на Украине:

 Побережное — село в Винницком районе Винницкой области.
 Побережное — село в Городокском районе Львовской области.